

Geografia 
 Pinheiro – comune del Brasile nello Stato del Maranhão, parte della mesoregione del Norte Maranhense e della microregione della Baixada Maranhense

Persone 
 Anderson Luís Pinheiro (1981) – ex calciatore brasiliano con cittadinanza italiana
 Bruno Pinheiro (1987) – calciatore portoghese
 Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929) – pittore portoghese
 Dener Gonçalves Pinheiro (1995) – calciatore brasiliano
 Diego Pinheiro da Silva (1980) – ex cestista brasiliano
 Guilherme Parede Pinheiro (1995) – calciatore brasiliano
 Heloísa Pinheiro (1945) – modella brasiliana
 Leila Pinheiro (1960) – cantante e pianista brasiliana
 José Baptista Pinheiro de Azevedo (1917-1983) – politico portoghese
 João Carlos Batista Pinheiro (1932-2011) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Júlia Pinheiro (1962) – conduttrice televisiva e scrittrice portoghese
 Julio César Pinheiro (1976) – ex calciatore brasiliano
 Kléber Laude Pinheiro (1990) – calciatore brasiliano
 Moisés Moura Pinheiro (1979) – calciatore brasiliano
 Mosè Pinheiro (XVII secolo–XVII secolo) – cabalista ebreo
 Nílton Pinheiro da Silva (1954) – ex calciatore brasiliano
 Nuno Pinheiro (1984) – pallavolista portoghese
 Olivia Pinheiro (1983) – modella colombiana
 Rogério Pinheiro dos Santos (1972) – ex calciatore brasiliano
 Túlio Lustosa Seixas Pinheiro (1976) – calciatore brasiliano
 Wilson Pinheiro (1933-1980) – sindacalista, politico e ambientalista brasiliano